Бребень () — комуна в Румунії, у повіті Олт.
 Бребень () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Бребень.
 Бребень () — село в Румунії, у повіті Констанца. Входить до складу комуни Іон-Корвін.
 Бребень () — село в Румунії, у повіті Марамуреш. Входить до складу комуни Чернешть.